Астрея може да се отнася за:

 Астрея, богиня на справедливостта в древногръцката митология
 5 Астрея, астероид в основния пояс